АО «ОДК-Пермские моторы» — российская машиностроительная компания с российским производством авиадвигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Основное производство расположено в городе Пермь.

С 2008 года АО «ОДК-Пермские моторы» входит в состав объединённой двигателестроительной корпорации.

Из-за вторжения России на Украину Пермский моторный завод находится под санкциями всех стран Евросоюза.

Краткая история 
Строительство завода началось в 1931 году.

Днём рождения завода считается 1 июня 1934 года, когда был собран и испытан первый авиационный двигатель М-25, который создавался по лицензии на базе мотора воздушного охлаждения «Циклон» американской фирмы «Кертис-райт».

Уже в январе 1935 года рабочие Пермского моторного завода начали серийный выпуск мотора М-25, а в конце 30-х годов начали выпускать отечественные двигатели разработки известного конструктора Аркадия Швецова. Эти двигатели: М-62, М-63, М-62ИР (позднее им были присвоены индексы АШ) — стали сердцами советских истребителей И-16, И-153, Ла-5, Ла-7, Ту-2 и других.

В первые месяцы Великой Отечественной войны на территории завода разместили 6 эвакуированных предприятий. Наращивая выпуск моторов, рабочие завода многократно превысили плановые задания и за годы войны выпустили для фронта более 30.000 моторов.

Вторая половина XX века стала эпохой создания реактивных двигателей. Газотурбинной тематикой занялись в Перми в 1953 году, когда опытно-конструкторское бюро возглавил Павел Александрович Соловьёв. Пермские реактивные двигатели приобрели славу самых надёжных и экономичных в стране. Уже в 80-е годы более 60 % всех пассажирских и транспортных перевозок в Советском Союзе осуществлялось на самолётах с пермскими двигателями. В 1970 г. и 1984 г. работа пермских моторостроителей была отмечена орденами Ленина и Октябрьской Революции.

В 50-е годы на заводе было организовано два новых производства. В 1951 году пермские моторостроители начали выпуск вертолётных редукторов, а в 1958 году — жидкостных ракетных двигателей. Именно пермские моторостроители в 1965 году начали выпуск редуктора ВР-8А для самого массового вертолёта Ми-8. А в 1964 году пермяками был освоен жидкостный ракетный двигатель для 1 ступени РН «Протон».

В 1982 г. на Пермском моторном заводе началось освоение двигателя четвёртого поколения ПС-90А для магистральных самолётов Ту-204 и Ил-96-300. С 1992 года на предприятии стали развивать новое направление деятельности — создание и серийное производство газотурбинных установок промышленного назначения.

Юрий Евгеньевич Решетников, в 1989 году возглавил пермское конструкторское бюро «Авиадвигатель»; 1998—2003 годы — генеральный директор ОАО «Пермский моторный завод»; 2007—2009 годы — директор УК «Пермский моторостроительный комплекс»:

В 90-е годы мы были вынуждены искать для предприятий пермского комплекса работу, поскольку поняли, что на чисто авиационных заказах (которых стало тогда в разы меньше) не прожить. И мы решили обратиться к промышленной тематике. Неоценимую помощь нам тогда оказало руководство «Пермтрансгаза». Начали мы очень активно: быстро прошли этап разработки, двигатель «на бумаге» сложился, мы показали его представителям «Газпрома», им разработанная модель понравилась, договорились о сотрудничестве. Ровно через год я пригласил представителей руководства «Газпрома» на одну из станций «Пермтрансгаза» и показал наш работающий двигатель. И этот двигатель качал газ! Удивлению не было предела. Они такой скорости создания машины — год! — просто не могли предположить.

Самолёты Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ил-76, Ту-204/214 с двигателями ПС-90А эксплуатируют в большом числе авиакомпаний. Кроме того, самолёты Ту-204/214 и Ил-96-300 с пермскими двигателями ПС-90А составляют основу лётного парка специального лётного отряда «Россия», обслуживающего первых лиц государства.

С 2009 года Пермский моторный завод является основным участником проекта по созданию семейства двигателей нового поколения на базе унифицированного газогенератора. Проект осуществляют в объединённой двигателестроительной корпорации с участием двигателестроительных компаний России: ОАО «УМПО», ОАО «НПО „Сатурн“», ФГУП "ММПП "Салют«», ОАО «НПП „Мотор“» и др. Головной разработчик проекта — пермское конструкторское бюро АО «ОДК-Авиадвигатель». Головное предприятие серийного производства, сборки и испытаний — Пермский моторный завод. Сейчас ведут работы по созданию базового двигателя ПД-14 с тягой 14.000 кгс (этот двигатель — для установки на новый отечественный самолёт МС-21), а также двигателя сверхбольшой тяги ПД-35, предназначаемый для установки на перспективные широкофюзеляжные самолёты.

На рынке промышленных газотурбинных установок коллектив ОАО «Пермский моторный завод» является одним из ведущих «игроков». Надёжность пермских ГТУ, накопленный опыт в их обслуживании позволили руководству ОАО «Пермский моторный завод» стать основным поставщиком газотурбинных установок для функционирования на компрессорных станциях, обеспечивающих транспортировку газа на перспективных газопроводах «Северный поток», «Бованенково-Ухта», «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».

Для проведения оценки активов компании и проведения аудита руководство «ОДК-Пермские моторы» привлекает независимые аудиторские и консалтинговые компании. В 2017 году аудитором компании было утверждено ООО «Некисиа Пачоли» (консалтинговая и аудиторская компания, входящая в десятку крупнейших аудиторских компаний России).

Директора Пермского моторного завода

Названия завода в разные годы 
 Юридически ОАО «Пермский моторный завод» не является ничьим правопреемником и был организован как новое юридическое лицо в 1997 году. Правопреемником его называют из-за нахождения на той же площадке, что и более ранние заводы, а также из-за «красивого» статуса.

Завод № 19 — название присвоено приказом руководства всесоюзного объединения авиационной промышленности (ВАО) «Наркомвоенмора» от 4 января 1930 года № 5.

Завод № 19 имени И. В. Сталина — название присвоено приказом от 28 декабря 1935 года № 353.

Пермский моторостроительный завод им. Я. М. Свердлова — название присвоено постановлением Пермского совнархоза от 25 января 1962 года № 59 и на основании постановления совета министров РСФСР от 18 января 1962 года № 52-6. Закрытое название — завод «почтовый ящик № 211».

Пермское производственное объединение «Моторостроитель» им. Я. М. Свердлова — название присвоено приказом министра авиационной промышленности от 10 апреля 1979 года № 150. Условное наименование — предприятие «п/я А-3985» (отменено в 1989 году).

Пермское государственное предприятие «Моторостроитель» — название присвоено приказом министра промышленности РСФСР от 27 декабря 1991 года № 12.

Акционерное общество открытого типа «Пермские моторы» — название присвоено постановлением министра промышленности РСФСР от 16 октября 1992 года № 317; администрацией Свердловского района Перми зарегистрирован устав.

Открытое акционерное общество «Пермские моторы» — название присвоено 27 апреля 1996 года на собрании акционеров.

Открытое акционерное общество «Пермский моторный завод» — название зарегистрировано в государственной регистрационной палате при министерстве экономики РФ 27 ноября 1997 года.

Продукция. Авиационные двигатели 
Историю пермского моторостроения условно можно разбить на два больших этапа — время поршневых моторов А. Д. Швецова и «реактивную эру» П. А. Соловьева.

Поршневые двигатели 
«АШ» — марка авиационных двигателей, разработанных в пермском конструкторском бюро ОКБ-19 под руководством Аркадия Дмитриевича Швецова. До 1944 года они имели обозначение «М», позднее в честь конструктора — «АШ».

Все двигатели «АШ» — двигатели воздушного охлаждения.

Турбореактивные двигатели 
Пермское ОКБ Павел Соловьёв возглавил в 1953 году. Под его руководством пермские моторостроители создали двигатели, каждый из которых можно охарактеризовать словами «первый в стране», «лучший советский в своём классе». Заслуги Павла Соловьёва признали ещё при жизни: в честь него двигатель Д-90А переименовали в ПС-90А.

Семейство двигателей ПС-90 
ПС-90А — двухконтурный турбовентиляторный двигатель, устанавливают на самолёты Ил-96, Ту-204, Ту-214.

ПС-90А-76 — модифицированный двигатель ПС-90А, устанавливают на второе поколение семейства самолётов Ил-76.

ПС-90А1 — модификация двигателя ПС-90А с увеличенной тягой, используют на грузовых дальнемагистральных самолётах Ил-96-400Т.

ПС-90А2 — усовершенствованный вариант двигателя ПС-90А. Стоимость жизненного цикла снижена на 35-37 %, отличается повышенной надёжностью по сравнению с базовым ПС-90А, устанавливают на самолёты Ту-204СМ.

Ссылки 
 Официальный сайт АО «ОДК-Пермские моторы»

Примечания 

Авиастроительные компании России
 
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину